Meredith – imię, także nazwisko, pochodzenia walijskiego
 Meredith (szachy) – zob. kompozycja szachowa
Osoby noszące nazwisko Meredith:
 George Meredith – angielski poeta i powieściopisarz
 Flora Meredith i Una Meredith – fikcyjne postaci z cyklu powieściowego Ania z Zielonego Wzgórza
Miejscowości w Australii:
 Meredith – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Meredith – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Meredith – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Meredith – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware

Gminy w USA:
 Meredith (ang. Meredith Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Meredith (ang. Meredith Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Meredith (ang. Meredith Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Meredith (ang. Meredith Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake